Еліз Берджін і Розалін Феербенк були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Феербенк, яка виступала в парі з Венді Тернбулл.

Феебенк і Тернбулл у чвертьфіналі програли парі Дженні Бірн і Джанін Тремеллінг.

Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі пару Габріела Сабатіні і Гелена Сукова з рахунком 6–3, 3–6, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Габріела Сабатіні /  Гелена Сукова (фінал)
 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Розалін Феербенк /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of New England Doubles Draw

Virginia Slims of New England
Тур WTA 1988